Luca Geyer (ur. 19 lipca 2002) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu WSV 08 Lauscha, medalista mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował 10 lutego 2018, zajmując 46. miejsce w zawodach w Breitenberg-Rastbüchl. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020, gdzie zajął 13. pozycję indywidualnie i 6. w drużynie mieszanej. W grudniu 2020 zdobył pierwsze punkty FIS Cupu dzięki zajęciu 15. lokaty w konkursie cyklu w Kanderstegu. Zadebiutował też w Pucharze Kontynentalnym, zawody w Engelbergu kończąc w piątej dziesiątce.

W sierpniu 2021 zdobył pierwsze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego dzięki zajęciu 25. i 13. miejsca w konkursach w Râșnovie. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2022. Zdobył na nich brązowy medal w drużynie męskiej. Indywidualnie zajął 4. pozycję, a w drużynie mieszanej – 6. miejsce.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Geyera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Geyera na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002